

Lokalizacje 
Austria
 Inn – dzielnica Pichl bei Wels

Niemcy
 Inn – rzeka, dopływ Dunaju
 Rottal-Inn – powiat w kraju związkowym Bawaria

Szwajcaria
 Inn – powiat

Różne 
 karczma (ang. inn)

Zobacz też 
 INN